bł. Bernard II Badeński (1428–1458) – margrabia Badenii
 bł. Bernard Scammacca (1430–1487) – włoski dominikanin
 bł. Bernard z Offidy (1604–1694) – włoski kapucyn
 bł. Bernard de Hoyos (1711–1735) – hiszpański jezuita
 bł. Bernard Maria Silvestrelli (1831–1911) – włoski pasjonista
 bł. Bernard z Lugar Nuevo de Fenollet (1867–1936) – hiszpański kapucyn, męczennik
 bł. Bernard Lichtenberg (1875–1943) – niemiecki ksiądz, męczennik

Zobacz też: Święty Bernard